Московская может означать:

Населённые пункты 
 Московская — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Московская — упразднённая деревня в Братском районе Иркутской области.
 Московская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Московская — слобода в Щёкинском районе Тульской области.

Станции метро 
 «Московская» — станция Минского метрополитена на Московской линии, расположенная между станциями "Восток" и "Парк Челюскинцев".
 «Московская» — станция Нижегородского метрополитена.
 «Московская» — станция Петербургского метрополитена на Московско-Петроградской линии, расположенная между станциями "Звёздная" и "Парк Победы".
 Самаре:
 «Московская» — станция Самарского метрополитена.
 «Московская-2» — проектируемая станция Самарского метрополитена.
 «Московская» — проектное название станции «Северный вокзал» Казанского метрополитена.
 «Московская» — станция (проектировалась) Омского метрополитена.
 «Москва» — станция Алма-Атинского метрополитена.
 «Московская» (, [Мо́скэвска]) — бывшее название станции «Андел» () Пражского метро.
 «Московский проспект» — бывшее название станции «Турбоатом», Харьков.
  Милан, Италия.

Прочее 
 «Московская» — торговая марка русской водки.
 Пещера Московская в Абхазии, массив Арабика.
 Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», одна из 16 железных дорог России.
 Московская улица
 Московская площадь